Жуклино — название населённых пунктов в России:

 Жуклино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Жуклино — деревня в Усольском районе Пермского края.